Това е списъкът с епизоди на детския сериал „Мързелград“.

Мързелград